

Patronymie 

 Moussa as-Sadr (1928-1978), chef religieux chi'ite iranien, puis libanais ;
 Mohammed Bakr al-Sadr (1935-1980), chef religieux chi'ite irakien ;
 Mohammad Sadeq al-Sadr (1943-1999), chef religieux chi'ite irakien ;
 Moqtada al-Sadr (1973-), chef politique chi'ite irakien ;
 Abolhassan Bani Sadr (1933-2021), président iranien (1980-1981) ;

Toponymie 
 Sadr ville, faubourg de Bagdad, usuellement appelé sous son nom anglais de Sadr City ;
Sadr, forteresse ayyoubide située dans la péninsule du Sinaï ;

Prénom 
 Sadr ou Sadar ou Sader (en ) est un prénom arabe masculin qui signifie « libéré » ;

Autre 
 Gamma Cygni ou Sadr, étoile.